Koningsdag (België), het feest in België ter ere van de koning
 Koningsdag (Nederland), een nationale feestdag in Nederland ter ere van de koning